Solga ist der Familienname folgender Personen:

 David Solga (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Heike Solga (* 1964), deutsche Soziologin
 Simone Solga (* 1963), deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin